Слепкань; Слєпкань

 Слепкань Дмитро Геннадійович — старший лейтенант служби цивільного захисту України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Слєпкань Зінаїда Іванівна (1931—2008) — доктор педагогічних наук, професор.
 Слепкань Сергій Петрович (* 1963) — голова наглядової ради ПАТ «Центренерго».

Примітки